Condado de King es el nombre de 2 condados en los Estados Unidos;

Condado de King (Texas)
Condado de King (Washington)

En Australia;
Condado de King (Nueva Gales del Sur)